La pelle – romanzo del 1949 di Curzio Malaparte.
 La pelle – brano musicale del 1969 di Adriano Celentano, pubblicato come retro del singolo La storia di Serafino.
 La pelle – film del 1981 di Liliana Cavani tratto dal romanzo di Malaparte.
 La pelle – album del 1994 di Cesare Basile.